Украї́на ма́є тала́нт () — шоу талантов в украинском телеканале СТБ, стартовавшее в 2009 году. Является аналогом американского телешоу Саймона Коуэлла «В Америке есть таланты».

Съемки первого сезона проходили в 2009 году в шести больших городах: Одессе, Харькове, Донецке, Днепропетровске (ныне — Днепр), Львове, Киеве. Премьера состоялась на телеканале СТБ  (кастинг в Одессе).

С 4 сезона зрители увидели изменения: как в эпизодах кастингов, так и на прямых эфирах в шоу задействованы уже две сцены для выступлений. Первая — для классических выступлений, а вторая — для экстремальных жанров (паркур, мотокроссинг и т. п.), которым требуется большая площадь и возможность установки дополнительного громоздкого оборудования.

В 2021 году, в честь 30-летия Независимости Украины в эфир возвращается проект в обновленном формате.

Правила 
Возраст и место жительства значения не имеют. Предкастинги конкурса проводятся в 24 городах Украины. Организаторы шоу пересматривают несколько тысяч номеров, чтобы выбрать лучшие номера для телевизионных отборов, среди которых жюри определяет 20 полуфиналистов . Отобранные участники соревнуются за звание самого талантливого украинца и приз в 1 млн гривен (в 8-м сезоне — 500 тыс. гривен). Победитель определяется смс-голосованием. Телезрители отправляют сообщения на протяжении выпуска новостей в полуфинале, а в финале на протяжении недели, и по итогам голосования определяют имена 4 финалистов. В финале зрители определяют победителя сезона.

Во 2-м и 3-м сезоне в шоу проводилось новое шоу «Второй шанс», в котором не прошедшие в полуфинал таланты соревнуются за участие в гала-концерте. В четвёртом сезоне «Второго шанса» нет.

В 8-м и 9-м сезонах участвовали дети. Возраст участников — от 2 до 16 лет.

Судьи 
Сезоны 1—5
 Влад Яма — танцор, хореограф, шоумен.
 Слава Фролова — телеведущая.
 Игорь Кондратюк — с 1985 года член клуба Что? Где? Когда?, автор успешных телевизионных проектов, шоумен.

Сезон 6
 Эктор Хименес-Браво — шеф-повар
 Игорь Кондратюк 
 Слава Фролова
 Вячеслав Узелков — украинский боксёр-профессионал в полутяжёлой весовой категории

Сезон 7
 Вячеслав Узелков
 Слава Фролова
 Игорь Кондратюк

Сезоны 8—9
 Dzidzio — украинский певец и лидер группы DZIDZIO.
 Слава Фролова
 Игорь Кондратюк

Сезон 10. «30 лет Независимости».
 Сергей Притула — украинский телеведущий, актёр, продюсер.
 Ксения Мишина — украинская актриса театра и кино.
 Женя Кот — украинский танцор, хореограф, продюсер и постановщик.
 Член жюри «Х» — приглашенный член жюри к каждому из выпусков, среди которых: Маша Ефросинина (украинская телеведущая, актриса, общественный деятель), Жан Беленюк (украинский спортсмен и политик, Олимпийский чемпион), Руслана (украинская певица, продюсер, победительница «Евровидение-2004») и другие.

Победители 
 Победителем сезона 2009 года стала художница Ксения Симонова из Евпатории, работающая в жанре песочная анимация.
 Победителем сезона 2010 года стала певица Елена Ковтун из Полтавы.
 Победителем сезона 2011 года стал фокусник-иллюзионист Виталий Лузкарь из Киева.
 Победителем сезона 2012 года стала команда Workout из Киева.
 Победителем сезона 2013 года стал коллектив «Лисапетный батальон» из села Пятничаны Хмельницкой области.
 Победителем сезона 2014 года стала семья акробатов Дудник из Луганска.
 Победителем сезона 2015 года стал певец Саид Джурди Абд Аллах из Сирии.
 Победителем сезона 2016 года стала Арина Шугалевич из Дубровицы Ровненской области.
 Победителем сезона 2017 года стала Вероника Морская из Белой Церкви.
 Победителем сезона 2021 года стал Артем Фесько из Попельни Житомирской области.

Проверка и подтверждение результатов 
Проверка и подтверждение результатов подсчёта полученных голосов проводилась международной аудиторской компанией Ernst & Young.

Рейтинг 
Средняя аудитория одной программы составляла 11 миллионов человек. Средний рейтинг выпусков 8,61, доля 27,53 % (аудитория 14-49, 50+). Финал шоу «У Украины есть талант» 19 июня собрал рекордную аудиторию 18,6 млн. — не только для самой программы, но и для канала СТБ в целом. Показатели по аудитории 18+ (общеукраинская панель) доля 33,2 %, рейтинг — 11,43 %. По аудитории 14-49 лет доля 37,5 %, рейтинг 10,7 %. Рейтинг канала по аудитории 14-49 составил 18,2 %.

Третий сезон посмотрело 15 миллионов человек.

Интересные факты 
 Дмитрий Халаджи отказался от участия в проекте в пользу дуэта «Артван».
 Во втором и пятом сезонах в финале участвовало 11 финалистов (вместо 10). Во втором сезоне, где Славе Фроловой предстояло определить последнего финалиста между Романом Болдузевым и Александром Божиком, она приняла решение взять в финал обоих конкурсантов. В пятом, по согласованному решению судей, в финале участвовали Сергей Евплов и Алёна и Полина Николаенко.
 В четвёртом сезоне судьи отобрали для полуфинала 59 участников (вместо обычных 50), а выбрать 60-го предоставили телезрителям из десяти претендентов. Счастливчиком стал пианист Евгений Хмара.
 Позже, в том же сезоне, по общему решению судей, в финале участвовало 11 финалистов. Одиннадцатого финалиста выбирали телезрители из пяти полуфиналистов, занявших в каждом полуфинале 3-е место. Таким образом, в финал прошел певец Евгений Литвинкович.
 В пятом сезоне в полуфинале участвовало 40 конкурсантов.
 Самый младший участник проекта — победитель восьмого сезона 2-летняя Арина Шугалевич.

См. также 
 СТБ
 Минута славы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы
 Видеозаписи программы
 Официальный сайт телеканала СТБ
 Интервью с финалистами -дуэтом Арт Ван для портала Первый Междугородный Журнал ТРИУМФ

Телепередачи, запущенные в 2009 году
Телепередачи Украины
Интернациональные телепроекты
Телепередачи СТБ
Шоу талантов